Ел Чихолар има више значења:

 Ел Чихолар (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чихолар (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чихолар (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чихолар (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чихолар (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чихолар, Лос Маркос (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику